Каюза́к (, также Cahusac) — французская фамилия и топоним:

Фамилия 
 (1871—1956) — французский актёр.
 Каюзак, Жером (род. 1952) — французский политик. 
  (1700/1706—1759) — французский писатель, драматург и сценарист, плодотворно сотрудничавший с композитором Ж.-Ф. Рамо.
 Каюзак, Луи (1880—1960) — французский кларнетист, дирижёр, музыкальный педагог.

Топоним 
 Каюзак — коммуна в департаменте Од.
 Каюзак — коммуна в департаменте Ло и Гаронна.
 Каюзак — коммуна в департаменте Тарн.
 Каюзак-сюр-Адур — коммуна в департаменте Жер.
 Каюзак-сюр-Вер — коммуна в департаменте Тарн.